Тур Германии () — шоссейная многодневная проходящая по дорогам Германии.

История 

Впервые гонка состоялась в мае 1911 года, её протяжённость составила в районе 1500 км. После чего гонка проводилась периодически различными организациями. На гонке 1931 года приняла участие одна из звёзд того времени — Николя Франц, двукратный победитель Тур де Франс.
В 1937—1939 годах новые организаторы реанимировали Тур Германии и проводили его на хорошем уровне, пока он не был прерван Второй мировой войной.

С 1947 года многодневка возобновилась, но вскоре из-за традиционно низкого интереса местной публики к велоспорту стала проводится лишь изредка. В Германии никогда не было значительной истории шоссейного велоспорта, в отличие от Бельгии, Франции или Италии, из-за чего популярность гонки зависела от успехов немецкий велогонщиков.

После победы Яна Ульриха на Тур де Франса 1997 шоссейный велоспорт снова стал набирать популярность и с 1999 года объединение «Deutschland Tour gmbh» после многолетнего перерыва возобновило Тур Германии.

С 2005 года гонка вошла в календарь ПроТур UCI и была перенесена с начала июня на август. После ухода Ульриха немецкий велоспорт не получил нового лидера, а допинговые скандалы 2008 года привели к тому, что спонсоры отказывались от многодневки. В октябре организаторы объявили, что Тур Германии 2009 не состоится. Попытка возобновления гонки в 2011 году провалилась в связи с отсутствием интереса у немецких телекомпаний.

В марте 2016 года Amaury Sport Organisation объявила о подписании 10-летнего соглашения с Федерацией велоспорта Германии о возобновлении гонки в течение следующих двух лет. В июле того же года гонка была подтверждена и внесена в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1. В 2018 году после десятилетней паузы вновь прошёл Тур Германии.

Немецкий гонщик Йенс Фогт на текущий момент единственный кому удалось победить более одного раза. Он праздновал успех в 2006 и 2007 годах.

Призёры 

 В 2005 году победителем стал американец Леви Лайфаймер, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с июня 1999 года по 30 июля 2006 года и с 7 июля по 29 июля 2007 года, все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Тур Германии на Cycling Archives
 
 
 
 
 

Велогонки в Германии
Появились в 1911 году в Германии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1911 года